María Walsh puede hacer referencia a:

María Victoria Walsh (1950-1976), periodista y militante política argentina.
María Elena Walsh (1930-2011), poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina.